Набиля Габдельхамидовна Валитова (28 декабря 1928, дер. Сырыш-Башево, Башкирская АССР — 11 октября 2006, Воронеж) — артистка балета, балетмейстер. Народная артистка РСФСР (1969), заслуженная артистка РСФСР (1955).

Биография 
Валитова Набиля Габдельхамидовна родилась 28 декабря 1928 года в деревне Сырыш-Башево Белебеевского кантона Башкирской АССР.

В 1949 году окончила Ленинградское хореографическое училище (педагог А. Я. Ваганова).

По окончании училища служила солисткой балета в Башкирском государственном театре оперы и балета.

С 1961 по 1975 годы — солистка Воронежского музыкального театра и Воронежского театра оперы и балета, с 1979 года — художественный руководитель театра, одновременно с 1963 по 1965 и с 1975 года — педагог Воронежского хореографического училища.

Главный балетмейстер (1979—1985), художественный руководитель балета (с 1995) Воронежского театра оперы и балета.

Набиля Габдельхамидовна участвовала в декаде башкирской литературы и искусства в Москве в 1955 году.

Семья: муж и партнёр на сцене Яков Лившиц. Позже Яков Лившиц уехал жить в Израиль.

11 октября 2006 года Н. Валитова трагически погибла — была насмерть сбита машиной. Похоронена на Коминтерновском кладбище в Воронеже.

Ученики 
Среди учеников заслуженные артисты РФ Л. В. Денисова и Н. С. Курбатова, народные артисты РФ М. В. Леонькина и Т. А. Фролова.

Балетные партии 
В БГТОиБ:

Вожак журавлей («Журавлиная песнь»; дебют, 1949), Зарема («Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева), Лиза («Тщетная предосторожность» Л.Герольда — П.Гертеля), Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» П. И. Чайковского) и др.

В Воронежском театре оперы и балета:

Постановки балетов «Щелкунчик» Чайковского, «Пахита» Э.Дельдевеза, «Бахчисарайский фонтан» и др. Автор либретто и постановщик (совместно с Я. З. Лифшицем) балета «Сказ земли русской» Г. Ставонина (1982). Постановщик танцев в операх: «Фауст» Ш.Гуно, «Евгений Онегин» П. Чайковского; в комедии «Ханума» А. Цагарели (1974, Воронежский драмтеатр).

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1981).
 Народная артистка РСФСР (31 декабря 1969)
 Заслуженная артистка РСФСР (7 июня 1955)

Литература 
Попов В. С. Шаг на сцену: Набиля Валитова и воронежский балет. — Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2013.

Память 
В 2007 году в Воронеже на здании хореографического училища по адресу ул. Коммунаров д. 36 открыта мемориальная доска в память народной артистки РСФСР Набиле Валитовой.

Примечания

Ссылки 
 Башкирская энциклопедия
 https://web.archive.org/web/20171111220812/https://www.innoros.ru/nabilya-valitova-1928-2006
 http://culturavrn.ru/theatre/10694
 http://www.4fot.ru/vrn-id-319.html

Персоналии:Башкирский театр оперы и балета
Артисты балета Воронежского театра оперы и балета
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Похороненные на Коминтерновском кладбище